

Patronymes 

 Erika Polidori (1992 - ), joueuse canadienne de softball
 Frances Polidori (1800 - 1886), éducateur et modèle britannique, épouse de Gabriel Rossetti
 Gaetano Polidori (1764 - 1853), écrivain italien
 Giancarlo Polidori (1943 - ), cycliste italien
 Giovanni Polidori (1975 - ), joueur de volley-ball italien
 John Polidori (1795 - 1821), écrivain italo-anglais
 Paolo Polidori (1778 - 1847), cardinal italien
 Robert Polidori, (1951 - ), photographe canadien